Натуральне число 144
 144 рік до нашої ери
 144 рік нашої ери